Zenetas — grupo berbere medieval do Magrebe. Também chamados zanatas
 Carlos Alberto Zanata Amato (1950 -) — ex-meio-campista. Conhecido apenas como Zanata
 Roberto da Silva Pinheiro (1958 -) — ex-lateral-direito. Conhecido apenas como Zanata

Desambiguações de antropônimos